Binari – film del 1996, diretto da Carlotta Cerquetti
 Binari – specie aliena che compare nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate 
 Binario